Anubis est un personnage de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1 interprété par l'acteur canadien David Palffy. Il était autrefois un des plus puissants Grand Maître Goa'ulds. Il a pourtant été banni pour ses crimes qualifiés d'innommables, même pour les Grands Maîtres Goa'ulds.

Il est incontestablement le Goa'Uld le plus fort qui ait jamais existé, étant donné qu'il a fallu l'intervention exceptionnelle d'un Ancien et qu'il est le seul de son espèce à ne pas être mort, bien qu'il n'ait plus la possibilité désormais de nuire à l'univers entier.

Biographie fictive

L'ascension d'Anubis 
Tout le monde le croyait mort depuis plusieurs milliers d'années. De fait, Anubis avait été chassé du Conseil des Grands Maîtres et traqué afin d'être exécuté pour des crimes si horribles que même les Goa'uld se retournèrent contre lui. En réalité, Anubis est l'un des rares, sinon le seul Goa’uld à avoir trouvé le moyen de s'élever comme les Anciens (grâce à Oma Desala).

Les autres êtres élevés, s'étant aperçus de l'erreur d'Oma Desala bien trop tard, décidèrent de le faire régresser, mais n'y parvinrent pas totalement ; en punition de son inconséquence, Oma Desala fut condamnée à assister, impuissante, aux terribles méfaits d'Anubis. Ce dernier demeura coincé entre les plans d'existence inférieur et supérieur. Il peut théoriquement encore utiliser les pouvoirs qu'il possédait après avoir réalisé l'Ascension, mais s'il en faisait usage, il serait automatiquement détruit par les Anciens. Toutefois, il possède toujours des facultés passives intéressantes : étant devenu une sorte d'entité de pure énergie, il est invulnérable aux attaques physiques. De plus, même s'il possédait un corps artificiel lors de son retour, il détient toujours la capacité de parasiter des hôtes de notre plan d'existence, et peut donc transiter d'un hôte à l'autre directement, en reprenant son apparence nébuleuse entre-temps, et ce de façon irrésistible puisqu'aucun obstacle de notre niveau de réalité n'est susceptible de l'arrêter. Quand Anubis reste trop longtemps dans un hôte, ce dernier est condamné à mourir, alors il parasite constamment un nouvel hôte. Il peut subsister indéfiniment sous sa forme d'entité, mais semble incapable de se déplacer très loin.

La connaissance des Anciens 
L'Ascension lui a permis d'acquérir nombre des connaissances des Anciens. Lors de son retour parmi les Goa'ulds, Anubis a profité de son avance technologique afin d'assurer sa supériorité sur les autres Grands Maîtres. Ses vaisseaux-mères sont dotés de boucliers extrêmement avancés qui résistent aux canons ioniques des Tollans ou encore aux armes des vaisseaux Asgards, tout en étant capables d'encaisser une grande quantité de tirs d'autres vaisseaux-mères; et ils disposent d'un arsenal capable d'abattre un vaisseau-mère Asgard. En outre, il a réuni plusieurs artefacts Goa'uld, appelés « œil (de Tiamat, de Râ, d'Anubis, etc) », afin d'utiliser leur puissance énergétique combinée pour alimenter une arme capable de détruire une flotte entière ou même une planète en un tir.

Anubis a également utilisé ses connaissances sur la Fontaine de Jouvence, un appareil des Anciens sur lequel est basée la technologie des sarcophages, afin de créer une race de supersoldats, les guerriers Kull. Un seul d'entre eux est capable d'éliminer plusieurs bataillons de Jaffas sans trop de dommages.

De plus, il maîtrisait la technologie de clonage humain. SG-1 découvrit ainsi un laboratoire où était resté en stase un clone d'Anubis. L'appareil ayant manipulé ce clone permit à ce dernier d'évoluer, mais il fut tué avant d'atteindre l'Ascension.

La défaite du Grand Maître 
Face à la puissance d'Anubis, le dernier espoir de SG-1 de le vaincre fut découvert sur Abydos, peu avant sa destruction par Anubis. En effet, l'équipe trouva une référence à la cité perdue des Anciens, Atlantis ; dès lors, une course s'engagea pour retrouver cette cité. Quand O'Neill téléchargea le contenu de la bibliothèque des Anciens, cela incita Anubis à en finir une fois pour toutes avec le SGC. Lorsque la flotte d'Anubis a attaqué la Terre, SG-1 a utilisé un avant-poste laissé sur Terre en Antarctique par les Anciens afin de le vaincre. Mais cela n'a fait que détruire sa flotte et son « enveloppe corporelle » (en réalité un champ de force lui permettant de contenir son énergie). Alors qu'il avait pris possession d'un officier russe envoyé au SGC, la base est mise en quarantaine, ce qui pousse Anubis à changer régulièrement de corps avant que le colonel russe en question ne le force à reprendre son corps et soit envoyé par la Porte des étoiles sur une planète glaciale et déserte.

Cependant, Anubis parvint à s'enfuir, il se rangea aux côtés de Ba'al, caché dans l'ombre du Goa'uld, tout en conservant l'ascendant sur ce dernier jusqu'au début de la guerre entre les Goa'ulds et les Réplicateurs. Conscient qu'il n'arriverait jamais à contrôler la galaxie comme il le souhaitait, et au moment où les Réplicateurs avaient presque envahi tout l'empire Goa'uld, il mit au point un plan diabolique : annihiler toute vie dans la galaxie pour en recréer une selon ses souhaits. Pour cela, il avait besoin de l'arme des Anciens cachée sur la planète Dakara et du virus des Portes des étoiles détenu par Ba'al qui permet d'ouvrir toutes les Portes de la galaxie en même temps. Les autres Anciens ne l'empêcheraient pas d'agir du moment qu'il se comporte comme un Grand Maitre Goa'uld normal mais, alors qu'il était sur le point d'activer l'arme, Oma Desala intervint pour empêcher Anubis de nuire plus longtemps en le provoquant en un duel perpétuel.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des goa'ulds de Stargate

Bibliographie

Notes et références 

Goa'uld
Méchant de fiction

en:Goa'uld characters in Stargate#Anubis